USS John Rodgers je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS John Rodgers (DD-574) 
 USS John Rodgers (DD-983)

John Rodgers